Silveiras pode ser:

 Silveiras - cidade no estado de São Paulo, Brasil
 Silveiras - freguesia no concelho de Montemor-o-Novo, Portugal

Desambiguação